Stenopodainae () — подсемейство хищных клопов из семейства хищнецов (Reduviidae, отряд полужесткокрылые).

Описание 
Отличаются следующими признаками: крупными пятиугольными и шестиугольными ячейками на кориуме и 2 смежными ячейками на крыловых мембранах гемиэлитр, удлинённым скапусом усиков и следующими члениками, выступающими вперёд усиковыми бугорками. Яйца откладывают по одному в почву; некоторые виды ведут ночной образ жизни и отлавливаются на световые ловушки.

Распространение и местообитания 
Встречаются, главным образом в тропиках. Обнаруживаются на почве, в том числе, песчаной.

Систематика 
Выделяют 113 родов и 713 видов. Таксон Stenopodainae рассматривается монофилетическим  (Weirauch 2008, Weirauch and Munro 2009, Hwang and Weirauch 2012) и филогенетически близким к подсемейству Triatominae и родам  и  из подсемейства Reduviinae (Hwang and Weirauch 2012).
Apronius Stål
Arenaeocoris
Aulacogenia Stål, 1870
Bardesanes Distant, 1909
Canthesancus Amyot and Serville, 1843
Catala
Caunus Stål, 1865
Ctenotrachelus
Diaditus
Duriocoris Miller, 1940
Hemisastrapada Livingstone and Ravichandran, 1988
Kumaonocoris Miller 1952
Narvesus
Neoklugia Distant 1919
Neothodelmus Distant 1919
Oncocephalus Klug 1830
Planeocoris
Pygolampis Germar 1817
Sastrapada Amyot and Serville, 1843
Staccia Stål, 1865
Stenopoda
Stirogaster
Streptophorocoris Miller 1957
Thodelmus Stål, 1859

Примечания

Литература 
 Barber H. G. (1930). Essay on the subfamily Stenopodinae of the New World. — Entomologica Americana 10: 149–238.
 Schuh, R. T., Slater, J. A. 1995. True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera): Classification and Natural History. — Comstock Pub. Associates, Ithaca. 336 pp.

Хищнецы
Подсемейства насекомых